El Roto puede referirse a:
 El Roto, un seudónimo de Andrés Rábago García, historietista y humorista gráfico español.
 El Roto, novela publicada en 1920, de Joaquín Edwards Bello.